Це список вулиць селища міського типу Борівське, Сєвєродонецька міська рада, Луганська область. Налічується 24 вулиці і 29 провулків.

Джерела 
 Телефонний довідник м. Сєвєродонецька

Вулиць